Presidenti del Senato del Belgio
Presidenti del Senato della Francia
Presidenti del Senato dell'Italia
Presidenti del Senato della Romania